Чемпионат мира по баскетболу среди женщин 1953 года проводился в Чили с 7 по 22 марта. На чемпионате выступили 10 команд. Это был 1-й по счёту турнир. Основу чемпионата составили сборные Южной Америки. Сильные сборные Европы, занявшие в чемпионате Европы 1952 с 1 по 6 места, в чемпионате мира не участвовали. Победителем стала сборная США по результатам финальных игр. Матчи проходили на Национальном стадионе Чили в городе Сантьяго.

Арена

Формат 
Первый чемпионат мира проводился по формату мужского чемпионата мира по баскетболу 1950 года.
 Отборочный турнир состоящий из 3 туров (2 тура по олимпийской системе и 1 тур групповой) для определения 6 (шести) финалистов.
 Финалисты в групповом турнире определяли призёров. Проигравшие в отборочном турнире в квалификация провели игры за 7-10 места.

Участники

Отбор к финальным играм

1-й отборочный тур 

По итогам первого отборочного тура:
 победители матчей вышли в финальный групповой турнир — Франция, Бразилия, США, Аргентина, Чили;
 проигравшие разыграли во втором отборочном турнире путевку в финальный групповой турнир — Перу, Куба, Парагвай, Мексика и Швейцария.

2-й отборочный тур

Плей-офф отборочного турнира 

По итогам второго тура в борьбу за единственную путевку в финальные игры включились сборные Парагвая и Кубы, которых ожидала сборная Перу.

Групповой отборочный турнир 
 

Победителем второго отборочного турнира стала сборная Парагвая и прошла в Финальную группу.

Финальные игры 
Финальные игры проходили по схеме кругового турнира.

Игры за 7 — 10 места

Чемпион

Состав призёров

Итоговая таблица

Статистика чемпионата 
 Наибольшее количество очков в одном матче забросила игрок сборной Франции Анн-Мари Кольшен — 30 очков (Франция — Аргентина, счет 48 : 26)
 Наибольшее количество очков в одном матче забросила сборная Парагвая — 69 очков (Куба — Парагвай, счет 59 : 69)
 Самый результативный матч чемпионата 1953 года состоялся в групповом отборочном турнире между сборными Кубы и Парагвая — заброшено 128 очков (счет 59 : 69)
 Наименьшее количество очков заброшено в матче чемпионата 1953 года, состоявшемся в групповых играх за 7 — 10 место между сборными Швейцарии и Кубы — 22 очка (счет 17 : 5)

Самые результативные игроки 

 Первым игроком, набравшим в чемпионатах мира более 100 очков, стала баскетболистка сборной Франции Анн-Мари Кольшен  — 115 очков.

Источники 
Генкин, Зиновий Аронович. Баскетбол: Справочник / Авт.-сост. З. А. Генкин, Е. Р. Яхонтов. — М.: Физкультура и спорт, 1983. — 224с.

Примечания

Ссылки 
 Чемпионат мира 1953 года на сайте ФИБА
 Данные сайта www.todor66.com
 Чемпионат мира 1953 года на сайте История Баскетбола США 

1953
1953 год в баскетболе
Март 1953 года
Спорт в Чили в 1953 году
Чемпионаты мира в Чили
Баскетбол в Чили
Баскетбол
Международные спортивные соревнования в Сантьяго